Příjmení Nejedlý nosilo více osob:

 Alois Nejedlý (1858–1929) – český průmyslník, majitel koželužského a automobilového závodu v Kuklenách
 Arnošt Nejedlý (1883–1917) – český atlet-běžec a olympionik
 František Nejedlý (1907–1979) – český fotbalista
 Jan Nejedlý (1776–1834) – český básník a překladatel
 Jana Nejedly (* 1974) – kanadská tenistka českého původu
 Josef Nejedlý (1891–1952) – český římskokatolický kněz
 Karel Nejedlý – více osob
 Martin Nejedlý (* 1966) – český podnikatel a politik SPOZ
 Martin Nejedlý (historik) (* 1964) – český historik, medievista
 Milan Nejedlý (1925–1985) – český scénograf
 Oldřich Nejedlý (1909–1990) – český fotbalista
 Otakar Nejedlý (1883–1957) – český malíř
 Viktor Nejedlý (1884–1955) – český dramatik a herec, bratr Zdeňka Nejedlého 
 Vít Nejedlý (1912–1945) – český hudební skladatel a publicista, syn Zdeňka Nejedlého 
 Vladimír Nejedlý (* 1951) – český hokejista
 Vojtěch Nejedlý (1772–1844) – český katolický kněz a básník
 Zdeněk Nejedlý (1878–1962) – hudební historik a komunistický ministr školství
 Zdenka Nedvědová-Nejedlá (1908–1998) – česká lékařka, členka čs. protinacistického odboje, dcera Zdeňka Nejedlého 

Česká příjmení